Царевское городище:
 Царевское городище (Волгоградская область) — городище в Волгоградской области
 Царёвское городище (Московская область) — городище в Московской области